Mon gosse de père est le titre d'une pièce de théâtre et de deux films :

Théâtre
Mon gosse de père est une pièce de Léopold Marchand (1925).

Cinéma
Mon gosse de père est un film de Jean de Limur, sorti en 1930 ;
Mon gosse de père est un film de Léon Mathot, sorti en 1953.

Homonymie
Homonymie de titre